BX Близнецов () — одиночная переменная звезда в созвездии Близнецов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 7 687 световых лет (около 2 357 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +14m до +13,4m.

Характеристики 
BX Близнецов — красная пульсирующая медленная неправильная переменная звезда (LB) спектрального класса M5:, или M3. Эффективная температура — около 3300 К.

Примечания